Il termine jackhammer (martello pneumatico in inglese) può riferirsi a:

Pancor Jackhammer – fucile a canna liscia automatico
Spinebuster – mossa del wrestling